Plesiadapiformes — ряд викопних плацентарних ссавців надряду Primatomorpha. Ряд тісно пов'язаний з приматами, а його представник — пургаторіус (Purgatorius), можливо є предком приматів. Plesiadapiformes з'явились 65 млн років тому і вимерли до кінця еоцену.

Поширення 
США, Канада, Німеччина і Франція

Опис 
Зовні нагадували білок, мали розвинені різці. У пургаторіуса навіть була діастема, як у гризунів. Мабуть, були дрібними комахо- або фруктоїдними ссавцями і проводили більшу частину свого часу на деревах. Представники роду Purgatorius, ймовірно, мали близько 10 см в довжину і близько 37 грам ваги

Класифікація

Філогенія 
Зовнішня філогенетична кладограма:

Систематика 
 Підряд Plesiadapiformes 
 Родина Micromomyidae
 Рід Chaliconomys (Beard & House, 1989)
 Рід Micromomys (Szalay, 1973)
 Рід Tinimomys (Szalay, 1974)
 Рід Dryomomys (Bloch, Silcox et al., 2007)
 Надродина Paramomyoidea
 Родина Paromomyidae — близько 20 видів
 Рід Paromomys (Gidley, 1923)
 Рід Simpsonlemur (Robinson & Ivy 1994)
 Рід Elwynella (Rose & Brown 1982)
 Рід Arcius
 Рід Dillerlemur (Robinson and Ivy 1994)
 Рід Ignacius (Granger & Matthew, 1921)
 Рід Phenacolemur (Matthew, 1915)
 Рід Pulverflemur (Robinson and Ivy 1994)
 Родина Picromomyidae — еоцен Вайоминга
 Родина Palaechthonidae
 Родина Picrodontidae — палеоцен Канади
 Родина Microsyopidae — палеоцен Вайоминга
 Надродина Plesiadapoidea
 Родина Chronolestidae
 Рід Plesiadapis (Gervais, 1877) — близько 15 видів
 Надродина Carpolestoidea
 Родина Carpolestidae
 Рід Carpocristes (Beard & Wang, 1995)
 Рід Carpolestes (Simpson, 1928)
 Рід Carpodaptes (Granger & Matthew, 1921)
 Рід Elphidotarsius (Gidley.1923)

Литература 
 Gingerich, P. D. 1976: Cranial Anatomy and Evolution of Early Tertiary Plesiadapidae (Mammalia, Primates). University of Michigan Papers on Paleontology No. 15, 1–116.
 Gunnell, G. F. 1989: Evolutionary history of Microsyopoidea (Mammalia, ?Primates) and the relationships between Plesiadapiformes and Primates. Univ. Michigan Papers on Paleontology 27, 1–154.
 Hooker, J. J., Russell, D. E. & Phélizon, A. 1999: A new family of Plesiadapiformes (Mammalia) from the Old World Lower Paleogene. Palaeontology 42 (3), 377—407
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.

 Kay, R. F., Thorington, R. W. Jr & Houde, P. 1990: Eocene plesiadapiform shows affinities with flying lemurs not primates. Nature 345, 342—344.

Примітки

Посилання 
 Gingerich, P. D. 1976: Cranial Anatomy and Evolution of Early Tertiary Plesiadapidae (Mammalia, Primates). University of Michigan Papers on Paleontology No. 15, 1–116.
 Gunnell, G. F. 1989: Evolutionary history of Microsyopoidea (Mammalia, ?Primates) and the relationships between Plesiadapiformes and Primates. Univ. Michigan Papers on Paleontology 27, 1–154.
 Hooker, J. J., Russell, D. E. & Phélizon, A. 1999: A new family of Plesiadapiformes (Mammalia) from the Old World Lower Paleogene. Palaeontology 42 (3), 377—407
 Kay, R. F., Thorington, R. W. Jr & Houde, P. 1990: Eocene plesiadapiform shows affinities with flying lemurs not primates. Nature 345, 342—344.
 Scott, C. S. & Fox, R. C., 2005: Windows on the evolution of Picrodus (Plesiadapiformes: Primates): morphology and relationships of a species complex from the Paleocene of Alberta.-Journal of Paleontology: Vol. 79, #4, pp. 635–657
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.
 Дальние предки человека 
 Mikko's Phylogeny Archive
 Найдены скелеты самых примитивных приматов 
 NOVA_First Primates 

Вимерлі ряди ссавців